Тряпицын, Алексей — главный герой фильма Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына
 Тряпицын, Владимир Александрович — российский энтомолог, сотрудник отделения перепончатокрылых Зоологического института, крупнейший специалист по паразитическим перепончатокрылым и хальцидоидным наездникам, теоретик биологического метода защиты растений, доктор биологических наук.
 Тряпицын, Сергей Владимирович () — российско-американский энтомолог, директор Entomology Research Museum, Department of Entomology, Калифорнийский университет в Риверсайде, Калифорния, США.
 Тряпицын, Яков Иванович (1897—1920) — командир партизанского отряда, захвативший город Николаевск-на-Амуре в 1920 году (Николаевский инцидент).

См. также 
 Трапицын